Action démocratique peut désigner :
 Action démocratique du Québec, un parti politique québécois présent sur la scène provinciale de 1994 à 2012 ;
 Action démocratique, un parti politique vénézuélien social-démocrate.